Овруцький район — район в північній частині Житомирської області
 Овруцький повіт — адміністративно-територіальна одиниця Волинської губернії Російської імперії .
 Овруцький полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця України в 17 столітті .

 Особи:
 Овруцька Марія Яківна — українська перекладачка.
 Овруцький-Швабе Олександр Аскольдович (1904–1962) — український письменник. Відомий як Луговий Олександр Володимирович.